Le mot partiel peut être employé comme :

Adjectif 
 dérivée partielle
 fonction partielle
 fraction partielle
 équilibre partiel
 élection partielle
 temps partiel
 fusion partielle
 objet partiel
 pulsion partielle
 pression partielle
 décharges partielles

Nom commun 
 en acoustique, un partiel
 en scolarité (principalement en milieu universitaire), un partiel est un examen intermédiaire au cours du semestre et portant sur une partie du programme. La modalité d'évaluation des étudiants est alors à mi-chemin entre le contrôle continu des connaissances et les examens finaux.
 Généralement, un partiel à mi semestre (fin octobre/début novembre et fin mars/début avril) et un examen final en fin de semestre (fin décembre/début janvier et fin mai/début juin).

Voir aussi 
Partial